La stagione 1965-1966 è stata la sessantatreesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Martin Chivers del Southampton con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Manchester City e Southampton e  promosse in First Division 1966-1967.
  Middlesbrough e  Leyton Orient retrocesse in Third Division 1966-1967.

Voci correlate
First Division 1965-1966
Third Division 1965-1966
FA Cup 1965-1966
Football League Cup 1965-1966
FA Charity Shield 1966

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966